Nasser steht für:

 eine Stadt in Ägypten, siehe Nasser (Stadt)
 eine Kleinstadt in Südsudan, siehe Nasir (Stadt)
 den im Niltal entstandenen Stausee südlich von Assuan, siehe Nassersee

Nasser ist der Familienname folgender Personen:
 Abd el-Sajjad Saadoun Nasser (* 1995), irakischer Zehnkämpfer
 Amin H. Nasser, saudischer Unternehmer und Manager
 Badia Hadj Nasser (* 1938), marokkanische Psychoanalytikerin und Schriftstellerin
 Brendon Nasser (* 1964), australischer Rugby-Union-Spieler
 Gamal Abdel Nasser (1918–1970), ägyptischer Oberst und Staatspräsident 1954 bis 1970
 Hassen Ben Nasser (* 1986), tunesischer Radrennfahrer
 Jacques Nasser (* 1947), australischer Manager
 Jamil Nasser (1932–2010), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Johann Adolf Nasser (1753–1828), außerordentlicher Professor für Philosophie, klassische und deutsche Literatur, Archäologie und Kunst an der Universität Kiel
 Kamal Nasser (1925–1973), palästinensischer Intellektueller und Aktivist, Mitglied der PLO-Führung
 Khaled Abdel Nasser (1949–2011), ägyptischer Politiker und Hochschullehrer
 Menna Nasser (* 1994), ägyptische Squashspielerin
 Michael Nasser (* 1955), US-amerikanischer Comiczeichner, siehe Michael Netzer
 Miranda Nasser (* 1994), schwedische Handballspielerin
 Mohammed Nasser Ahmed, jemenitischer Politiker
 Nassir Abdulaziz al-Nasser (* 1952), katarischer Diplomat
 Nissim Nasser (* 1968), libanesisch-israelischer Spion
 Sami Nasser (* 1983), deutscher Schauspieler und Sänger
 Siavouche Nemat-Nasser (1936–2021), iranisch-US-amerikanischer Ingenieur
 Siraj Nasser (* 1990), israelischer Fußballspieler
 Zaid Nasser, US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist

Siehe auch:
 Naser, Nasir